Паоло — итальянское мужское личное имя латинского происхождения, вариант имени Павел.
 Паоло Венециано — средневековый венецианский живописец.
 Паоло Веронезе (1528—1588) — один из виднейших живописцев венецианской школы.
 Паоло ди Джованни Феи (ок. 1345—1411) — итальянский художник, принадлежавший к Сиенской школе живописи.

Фамилия 
 Паоло, Коннор (род. 1990) — американский актёр.